Arthur Chevrolet (1884 - 1946), un entrepreneur et pilote automobile américain d'origine suisse.
 Gaston Chevrolet (1892 - 1920), un entrepreneur et pilote automobile américain d'origines française et suisse.
 Gérald Chevrolet (1955 - 2011), un dramaturge, metteur en scène et pédagogue suisse.
 Louis Chevrolet (1878 - 1941), un mécanicien et un entrepreneur automobile helvético-américain.

Voir aussi 
 Chevrolet, surnommé Chevy, une marque d’automobile américaine.
 Voir la liste des voitures de la marque.